«Хро́ника го́рода Ау́гсбурга от основа́ния до 1469 го́да» ( или ) — анонимная немецкоязычная хроника.

Сюжет 
Хроника написана на немецком языке и представляет собой рассказ об истории (частично мифологической) города Аугсбурга с 1351 года  до 1469 года. Содержание хроники отличается от того, что содержится в написанной на латыни хронике  Сигизмунда Майстерлина, но обе придерживаются одинакового плана. Первая часть начинается с рассказа о том, как между реками Лех и Вертах швабами был основан город, названный Винделикой (Vindelica). Затем рассказывается о том, как амазонки научили жителей города пользоваться оружием и как жители применяли его против римлян. Далее хроника даёт широкий экскурс о первых римских Императорах, Папах и епископах. После эпохи Карла Великого повествование касается уже преимущественно Аугсбурга. Во второй части хроники (начало XIV — середина XV веков) идёт речь о политической и коммерческой истории города, о налогах, происшествиях, преступлениях, постройках и значимых персонажах, имевших отношение к городу. В конце хроники называются по имени действовавшие на момент её окончания городские чиновники — бургомистр Радавер (Radawer), баумайстер (то есть человек, ответственный за городское строительство) Штраусс (Strauß) и городской писарь Валентайн (Valentein), которого некоторые исследователи называют предположительным автором хроники.

История 
Хроника написана в 1469 году, к которому относится и завершение повествования. Автор явно использовал в своём сочинении более старую «Хронику города Аугсбурга от 1368 до 1406 годов», но не только её, поскольку в его сочинении содержатся эпизоды, отсутствующие в той хронике. Возможно, автор хроники использовал некий не обнаруженный пока источник, который кроме него использовали также более поздние авторы, в сочинениях которых имеются эпизоды, отсутствующие в этой хронике, — Эрхард Вараус, ,  и другие. Единственный сохранившийся рукописный вариант хроники хранится в  и датируется концом XV века.

Примечания 

Германские хроники
История Аугсбурга